Stati Uniti d'America
Falls City – città della Contea di Richardson, Nebraska
Falls City – città della Contea di Polk, Oregon
Falls City – città della Contea di Karnes, Texas